Novo Selo je selo jugozapadno od Vrbovca. 

Naseljavanje je započelo oko 1930. g. Novo Selo se nalazi južno od željezničkog pravca Zagreb - Vrbovec - Koprivnica.

Do demokratskih promjena 1990. g. Novo Selo se zvalo Lazarevac.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji